Hesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hesjön, Småland, sjö i Hultsfreds kommun,  (36,7 ha)
Hesjön (Kvillinge socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Hesjön (Tjärstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (5,98 ha)

Se även
Hedsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn